Ensamma Vargen kan syfta på:

 Ensamma Vargen – en serie äventyrsböcker av Joe Dever
 Ensamma Vargen – artistnamn under 1980-talet för musikern Bert Östlund
 Ensamma Vargen – svensk översättning av den fiktiva maskerade brottsbekämparen Lone Ranger. I Sverige även kallad Svarta Masken och Präriens riddare.